Čchien-an může být:

 Čchien-an (Che-pej) – městský okres v městské prefektuře Tchang-šan v provincii Che-pej;
 Čchien-an (Ťi-lin) – okres v městské prefektuře Sung-jüan v provincii Ťi-lin.